Хаплогрупа G (mtДНК), људска митохондријска ДНК хаплогрупа
 Хаплогрупа G-M201, људска Y-хромозомска хаплогрупа